Vorbereitender Verfassungsausschuss steht für folgende Kommissionen:

 Vorbereitender Verfassungsausschuss in Bayern, 1946, siehe Verfassung des Freistaates Bayern #Vorbereitender Verfassungsausschuss
 Vorbereitender Verfassungsausschuss (Groß-Hessen), 1946